Ratanarat ist der Familienname folgender Personen:

 Chira Ratanarat, thailändischer Automobilbauingenieur und Manager
 Khunying Thongtip Ratanarat, thailändische Chemieingenieurin und Managerin